Серге́й Па́влович Фили́ппов (1892, Санкт-Петербург — 1942, Ленинград) — российский и советский футболист, играл на позиции левого нападающего.

Биография 
Родился в семье петербургского купца 2-й гильдии Павла Дмитриевича Филиппова и его супруги Елизаветы Михайловны. В семье было пятеро сыновей — Дмитрий, Александр, Сергей, Георг и Пётр и три дочери — Елизавета, Надежда и Антонина. Четверо из сыновей стали футболистами. Наиболее известным из них стал Пётр Филиппов, игрок и тренер «Зенита» в предвоенные годы.

С сентября 1903 года Сергей Филиппов учился в известном немецком училище Св. Петра и Павла. Успешно окончил реальное отделение училища в 1910 году с правом поступления в высшие учебные заведения (кроме университетов). В советское время работал инженером на Прядильно-ниточном комбинате им. С. М. Кирова. Место проживания: Лиговская ул., д. 92, кв. 34.

Скончался во время блокады Ленинграда в июле 1943 года. Похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Спортивная карьера 
Начал карьеру в клубе «Коломяги», который первоначально состоял лишь из одних подростков, и в котором выступал 12 лет, с 1911 года по 1923 год. Носил кличку дядя Степа за высокий рост. Затем играл за «Ленинградский уезд», «Спартак» из Петрозаводского района Ленинграда и за «Стадион имени Ленина».

В сборной России дебютировал 22 августа 1911 года в матче с Англией, это же была первая игра сборной России в истории, в которой она была разгромлена 0:11. Также провёл два матча на первой для России Олимпиаде в 1912 году.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Книга купеческой управы Петербурга. 1913 год
 Книга Памяти. Блокада том 32

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки ФК «Коломяги»
Игроки сборной Российской империи по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Ученики Петришуле
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января